Caulaincourt peut désigner : 

 Caulaincourt, commune française du département de l'Aisne ;
 Lamarck - Caulaincourt, station du métro de Paris :
 La famille de Caulaincourt, famille de militaires, diplomates et hommes politiques français ;
 Armand de Caulaincourt, général et diplomate français de la Révolution et de l’Empire ;
 Rue Caulaincourt, à Paris, dans le  arrondissement.
 Pont Caulaincourt, à Paris, dans le  arrondissement.